Manuela Parralo Marcos (Gibraleón, Huelva) es una directora de centros docentes y política española. Fue vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huelva entre 2003 y 2007, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva en las elecciones municipales desde 2007 hasta 2011 y desde el 4 de septiembre de 2018 es la subdelegada del Gobierno de España en Huelva.

Vida política 
Manuela Parralo se incorporó a la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Huelva desde 2003 hasta 2007. 

En las elecciones municipales de 2007 fue candidata a la alcaldía de la localidad de Huelva, en la que obtuvo 9 concejales, convirtiéndose en la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Huelva.

En 2018, fue nombrada subdelegada del Gobierno de España en Huelva aprobada en el Consejo de Ministros.

Referencias 

Nacidos en Gibraleón
Subdelegados del Gobierno
Políticos del Partido Socialista Obrero Español
Políticas de España
Políticos de España del siglo XXI
Españolas del siglo XXI